Petroni Turpilià, un dels triumvirs monetaris d'August.
 Gai Petroni Turpilià, cònsol el 61.